Anhangueria — група птерозаврів.

Систематика 

Відносини згідно Holgado & Pêgas (2020):

Примітки 

Птерозаври крейдового періоду
Pteranodontoidea